Bramblett ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Bramblett (1942–2003), US-amerikanischer Mörder
 Ernest K. Bramblett (1901–1966), US-amerikanischer Politiker
 Randall Bramblett, US-amerikanischer Sänger